В соревнованиях по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2018 года смогут принять участие 310 спортсменов, которые будут соревноваться в двенадцати дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 12 мужчинами и 12 женщинами, при этом общее количество спортсменов от одной страны не может быть больше, чем 20 человек. В одной дисциплине от страны могут выступить не более 4 человек.

Правила квалификации 
Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные на любых соревнованиях, проходящих под эгидой FIS.

Квалификационные критерии
 Квалификационный критерий A
Под квалификационный критерий A попадают спортсмены, имеющие в рейтинге FIS максимум 100 очков. Они имеют право участвовать, как в дистанционных, так и в спринтерских гонках. Спортсменам, имеющим менее 120 спринтерских очков FIS будет разрешено участвовать в соревнованиях по спринту и 10 км для женщин или 15 км для мужчин, при этом их дистанционные очки не должны превышать отметку в 300 баллов.

 Квалификационный критерий B
Спортсмены, не прошедшие по критерию A, могут попасть на Игры выполнив критерий B, согласно которому лыжники, имеющие менее 300 очков FIS в дистанционных или спринтерских гонках могут принять участие в соревнованиях по спринту и 10 км для женщин или 15 км для мужчин.

 Типы квот
 Базовая квота
Каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий B. Если у страны есть лыжники, выполнившие критерий A, то для данного НОК будет предоставлена возможность заявить одного спортсмена другого пола согласно критерию B.

Топ-300
Каждому НОК, имеющему ​​в Топ-300, как минимум одного мужчину или женщину, будет выделена ещё одна мужская и / или женская квота в дополнение к основной квоте.

Топ-30
Каждому НОК может быть ​​выделено ещё по две квоты у мужчин и женщин, если два или более спортсмена от страны ​​входят ​​в Топ-30 квалификационного рейтинга FIS.

Оставшиеся квоты
Остальные квоты будут распределены между спортсменами из Топ-500 совместного рейтинга. По этому рейтингу каждая страна может получить необходимое количеств​​о к​​вот до достижения общего значения ​​в 20 лицензий. Квоты из этого пункта каждый НОК самостоятельно распределяет ​​в количественном соотношении между мужчинами и женщинами, при этом не превышая максимально допустимых значений для каждого пола.

Возрастные ограничения
Для горнолыжников, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 31 декабря 2001 года.

Квалифицированные страны

Ссылки 
  Правила квалификации 
 Количество квот для стран 
 Текущее распределение квот согласно рейтингу 
 Количество очков FIS и выполнения критериев для спортсменов 
 Список квалифицированных мужчин 
 Список квалифицированных женщин 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018